ACE (латиница) — аббревиатура. Может означать:

 ACE — первый компьютер, разработанный в Великобритании (см. также Pilot ACE).
 Jupiter ACE — домашний компьютер, производившийся в 1980-х годах в Великобритании.
 ACE — формат архивного файла.
 Ace — онлайн-редактор исходного кода.
 ACE — автомобильный клуб в Германии.
 ACE Limited — холдинговая компания группы ACE Group of Companies.
 ACE — см. Ангиотензинпревращающий фермент.
 ACE — космическая обсерватория NASA.
 ACE — см. Консорциум по перспективным вычислительным средам.

См. также 
 Shonen Ace — японский манга-журнал.
 Ас
 Эйс